Verbeeldingskracht, vermogen om zich in situaties in te leven of verhalen te bedenken
Fantasie en dagdromen, een verzonnen verhaal, een voorstelling in de eigen gedachten
Fantasie (muziek), muzikale vorm met een betrekkelijk vrije structuur
Fantasy (genre), kunstgenre waarin verzonnen werelden en wezens en vaak ook magie een rol spelen

Zie ook
Fantasia (doorverwijspagina)
Fantasy (doorverwijspagina)
Fantasievriend